Staktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Staktjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Staktjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Staktjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (7,17 ha)
Staktjärn naturreservat, naturreservat i Hedemora kommun, omedelbart öster om denna sjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn